Jméno Benjen Stark označuje více osob:

 Benjen Stark – postava z knižní ságy Píseň ledu a ohně od spisovatele George R. R. Martina.
 Benjen Stark – postava ze seriálu Hra o trůny od HBO.